Ейский переулок:

Россия 

 Ейский переулок — переулок в селе Александровка Азовского района Ростовской области
 Ейский переулок — переулок в Невинномысске Ставропольского края
 Ейский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края
 Ейский переулок — переулок в Перми
 Ейский переулок — переулок в Самаре

Украина 

 Ейский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Ейский переулок — переулок в Харькове

См. также 

 Ейская улица
 Ейское шоссе — улица в посёлке Берёзовом Краснодара